Statistika Maltese Premier League v sezoně 1959/60.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Valletta FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1959
Fotbal v Evropě v roce 1960